Соревнования по борьбе на летних Олимпийских играх 1972 года проходили с 27 августа по 10 сентября. В соревнованиях приняли участие 388 спортсменов из 49 стран, было разыграно двадцать комплектов медалей (по 10 в вольной и греко-римской борьбе).

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Ссылки